Puster  ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Puster (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Rolf W. Puster (* 1957), deutscher Professor für Philosophie